Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1992/93 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 1992/93 gemeldet waren und deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 12 Ersatzspieler melden. Zwei Vereine verzichteten darauf, das Meldekontingent komplett auszuschöpfen; der SC Stadthagen meldete 18 Spieler, der SV Erfurt-West sogar nur 17 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. 
Der SC Stadthagen und der Post SV Dresden kamen mit jeweils 9 Spielern aus, die meisten Spieler wurden vom SV 03/25 Koblenz und von den SF Dortmund-Brackel eingesetzt, nämlich je 17. Insgesamt kamen 193 Spieler zum Einsatz, von denen 49 keinen Wettkampf verpassten.

Jeder Verein durfte bis zu drei Ausländer melden und pro Wettkampf maximal zwei einsetzen. Erstmals setzten alle Vereine im Laufe der Saison ausländische Spieler ein, insgesamt kamen 39 Ausländer zum Einsatz.

Die erfolgreichsten Spieler der Saison waren bei den beiden Erstplatzierten FC Bayern München und SG Porz zu finden. 13 Punkte aus 15 Partien erreichten Philipp Schlosser (Bayern München) und Jörg Hickl (SG Porz), um einen Punkt geringer fiel die Ausbeute der Münchener Uwe Bönsch und Markus Stangl und der Porzer Rainer Knaak und Romuald Mainka aus. Mit Matthias Bach (Hamburger SK) und Hans-Georg Krojanski (SF Dortmund-Brackel) erzielten zwei Spieler 100 % der möglichen Punkte, allerdings spielten beide nur eine Partie.

Ältester Spieler der Saison war der beim Delmenhorster SK spielende damalige Präsident des Deutschen Schachbundes Egon Ditt (1931–2005), jüngste Spieler waren die 1975 geborenen Volker Bünermann (Bielefelder SK), Christian Gabriel (VfL Sindelfingen), Wladimir Kramnik (Empor Berlin) und Christian Sandor (Münchener SC 1836).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1992); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1992); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1992; ARM = Armenien, BEL = Belgien, CSR = Tschechoslowakei, ENG = England, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ISL = Island, LAT = Lettland, LTU = Litauen, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, PER = Peru, POL = Polen, RUS = Russland, SUI = Schweiz, USA = Vereinigte Staaten, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV 03/25 Koblenz

Solinger SG 1868

SG Porz

SG Bochum 31

Bielefelder SK

SF Dortmund-Brackel

Empor Berlin

FC Bayern München

Hamburger SK

Delmenhorster Schachklub

SC Stadthagen

Münchener SC 1836

Post SV Dresden

SG Heidelberg-Kirchheim

VfL Sindelfingen

SV Erfurt West

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind bei den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen sind nicht berücksichtigt.
 Die Elo-Performance von Romuald Mainka hätte zur Erfüllung einer GM-Norm gereicht, allerdings waren unter seinen Gegnern nicht genügend Großmeister.
 Die Elo-Performance von Patrick Burkart hätte zur Erfüllung einer IM-Norm gereicht, allerdings waren unter seinen Gegnern nicht genügend Internationale Meister oder Großmeister.

Weblinks

Quellen 
 Schachkalender 1993. Edition Marco, Berlin 1992, ISBN 3-924833-25-7.

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 1992
Schach 1993